Carnation (band), een Belgische metalband
 Carnation (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington